Хаффар может означать:
  — канал в Иране.
 Хаффар, Лутфи (1891—1968) — сирийский государственный деятель.